Орлю́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 65 км на південний захід від Парижа, 55 км на північ від Орлеана, 34 км на схід від Шартра.

1 січня 2016 року муніципалітет Орлю був об'єднаний з Гоммервілем.

Історія 

1 січня 2016 року Орлю було приєднано до муніципалітету Гоммервіль.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 
 Орлю на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Орлю на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ер і Луар